Размытая  — топоним в России.

Чукотский автономный округ 
 Размытая — гора, восточнее хр. Пэкульней, в левобережье р. Конталяваам, координаты 66°49' с. ш. 177°47' в. д., код ГКГН 766775.
 Размытая — гора, юго-западнее г. Чистый Ключ, координаты 66°36' с. ш. 177°27' в. д., код ГКГН 560796.
 Размытая — гора, северо-западнее г. Малахай, координаты 66°49' с. ш. 169°16' в. д., код ГКГН 788137.

См. также 
 Размытое
 Размытый
 Размытые